Velika nagrada Abu Dabija 2016 je enaindvajseta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 27. novembra 2016 na dirkališču Yas Marina v Abu Dabiju. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Nico Rosberg, oba Mercedes, tretje pa Sebastian Vettel, Ferrari. Rosberg je z drugim mestom osvojil svoj prvi naslov svetovnega prvaka.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!style="background-color:#f2f3f4"|1
|align="center"|44
|
|Mercedes
|1:39,487
|1:39,382
|1:38,755
|align="center"|1
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|2
|align="center"|6
|
|Mercedes
|1:40,511
|1:39,490
|1:39,058
|align="center"|2
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|3
|align="center"|3
|
|
|1:41,002
|1:40,429
|1:39,589
|align="center"|3
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|4
|align="center"|7
|
|Ferrari
|1:40,338
|1:39,629
|1:39,604
|align="center"|4
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|5
|align="center"|5
|
|Ferrari
|1:40,341
|1:40,034
|1:39,661
|align="center"|5
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|6
|align="center"|33
|
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:40,424
|1:39,903
|1:39,818
|align="center"|6
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|7
|align="center"|27
|
|
|1:41,000
|1:40,709
|1:40,501
|align="center"|7
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|8
|align="center"|11
|
|Force India-Mercedes
|1:40,864
|1:40,743
|1:40,519
|align="center"|8
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|9
|align="center"|14
|
|McLaren-Honda
|1:41,616
|1:41,044
|1:41,106
|align="center"|9
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|10
|align="center"|19
|
|Williams-Mercedes
|1:41,157
|1:40,858
|1:41,213
|align="center"|10
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|11
|align="center"|77
|
|Williams-Mercedes
|1:41,192
|1:41,084
|
|align="center"|11
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|12
|align="center"|22
|
|McLaren-Honda
|1:41,158
|1:41,272
|
|align="center"|12
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|13
|align="center"|21
|
|Haas-Ferrari
|1:41,639
|1:41,480
|
|align="center"|13
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|14
|align="center"|8
|
|Haas-Ferrari
|1:41,467
|1:41,564
|
|align="center"|14
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|15
|align="center"|30
|
|Renault
|1:41,775
|1:41,820
|
|align="center"|15
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|16
|align="center"|94
|
|MRT-Mercedes
|1:41,886
|1:41,995
|
|align="center"|16
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|17
|align="center"|26
|
|Toro Rosso-Ferrari
|1:42,003
|
|
|align="center"|17
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|18
|align="center"|20
|style="padding-right:24px"|
|Renault
|1:42,142
|
|
|align="center"|18
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|19
|align="center"|12
|
|Sauber-Ferrari
|1:42,247
|
|
|align="center"|19
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|20
|align="center"|31
|
|MRT-Mercedes
|1:42,286
|
|
|align="center"|20
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|21
|align="center"|55
|
|Toro Rosso-Ferrari
|1:42,393
|
|
|align="center"|21
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|22
|align="center"|9
|
|Sauber-Ferrari
|1:42,637
|
|
|align="center"|22
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!style="background-color:#f2f3f4"|1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|55
|1:38:04,013
|1
|align="center"|25
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|2
|align="center"|6
| Nico Rosberg
|Mercedes
|55
| +0,439
|2
|align="center"|18
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|3
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|55
| +0,843
|5
|align="center"|15
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|4
|align="center"|33
| Max Verstappen
|
|55
| +1,685
|6
|align="center"|12
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|5
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|55
| +5,315
|3
|align="center"|10
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|6
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|55
| +18,816
|4
|align="center"|8
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|7
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Force India-Mercedes
|55
| +50,114
|7
|align="center"|6
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|8
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|55
| +58,776
|8
|align="center"|4
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|9
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|55
| +59,436
|10
|align="center"|2
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|10
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|55
| +59,896
|9
|align="center"|1
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|11
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|55
| +1:16,777
|14
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|12
|align="center"|21
|
|Haas-Ferrari
|55
| +1:35,113
|13
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|13
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|MRT-Mercedes
|54
| +1 krog
|20
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|14
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein
|MRT-Mercedes
|54
| +1 krog
|16
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|15
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|54
| +1 krog
|22
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|16
|align="center"|12
| Felipe Nasr
|Sauber-Ferrari
|54
| +1 krog
|19
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|17
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
|54
| +1 krog
|15
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso-Ferrari
|41
|Trčenje
|21
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso-Ferrari
|14
|Menjalnik
|17
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"|22
| Jenson Button
|McLaren-Honda
|12
|Vzmetenje
|12
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Williams-Mercedes
|6
|Vzmetenje
|11
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"|20
|
|Renault
|5
|Vzmetenje
|18
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2016
2016